Николай Колпако́в:
 Колпаков, Николай Анатольевич (род. 1963) — советский и российский учёный, ректор Алтайского государственного аграрного университета.
 Колпаков, Николай Андреевич (1864—1930) — депутат I-й Государственной Думы.
 Колпаков, Николай Викторович (род. 1955) — Герой Российской Федерации.